Měsíční jezero může mít více významů:

 Mondsee (jezero) („měsíční jezero“) – jezero ležící v Horním Rakousku
 Ajdingköl („jezero měsíčního svitu“) – jezero ležící v Sin-ťiangu

 Seznam moří na Měsíci#Jezera – útvary nazývané jezera na Měsíci